Поліцейський або поліціянт — особа, яка має стосунок до поліції.

Література 
 Поліцейський роман — один із піджанрів кримінальної літератури, присвячений описуванню роботи поліції.

Фільми 

  : «Поліцейський» — італійська кінокомедія режисера Луїджі Дзампа з Альберто Сорді у головний ролі.
  :  — французький драматичний фільм режисера Іва Буассе.
  :  — ізраїльський драматичний фільм режисера .
  : «Поліцейський» — американський трилер.
  :  — італійський драматичний фільм режисера .
  :  — ізраїльський драматичний фільм режисера Надава Лапіда

Інше 
 «Чотири поліцейські» — повоєнна рада, що складається з Великої четвірки, яку президент США Франклін Д. Рузвельт запропонував як гаранта світового миру.

Див.також 
 Поліцейський нагляд
 Поліцейська академія
 Поліцейський з Рубльовки

Багатозначні терміни: фільми